Статистика деведесет шестог првенства Прве лиге Мађарске у фудбалу за сезону 1997/98 године.

Преглед 
Играло је укупно шеснаест клубова, ФК Ујпешт Дожа је освојио првенство, што му је овом клубу била двадесета титула.

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Белешка: ФК Газсер из Гардоња је своје домаће утакмице играо у Секешфехервару

Признања

Извори

Спољашње везе 
 IFFHS веза

1997/98.
Сезона 1997/98. у мађарском фудбалу